

Житниця () — село в Варненській області. Входить до складу общини Провадія.
 Житниця () — село в Добрицькій області. Входить до складу общини Добричка.
 Житниця () — село в Кирджалійській області. Входить до складу общини Черноочене.
 Житниця () — село в Пловдивській області. Входить до складу общини Калояново.